Виктор Матвеев:
 Матвеев, Виктор Алексеевич (1929—?) — советский футболист.
 Матвеев, Виктор Анатольевич (род. 1941) — советский и российский физик-теоретик.
 Матвеев, Виктор Васильевич (1930—?) — директор СНИИП.
 Матвеев, Виктор Владимирович (1963—2001) — майор, Герой Российской Федерации.
 Матвеев, Виктор Владимирович (1928—1995) — востоковед-африканист и арабист, источниковед, доктор наук.
 Матвеев, Виктор Матвеевич (1871—1937) — святой РПЦ, мученик, прославлен Архиерейским собором Русской православной церкви 2000 года.
 Матвеев, Виктор Николаевич  (1895—1975) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Матвеев, Виктор Петрович (1915—2006) — советский футболист.